Spoorlijn 179 (Polen)
Spoorlijn 179 (Tsjechië)